Cartola - a variedade de chapéu
Cartola (culinária)
Cartola (diretor desportivo) - Termo pejorativo usado no Brasil para designar o diretor desportivo de alguma entidade ou agremiação.

Ou ainda:
Cartola (compositor)
Cartola (álbum de 1974)
Cartola - Música para os Olhos
Creusa Cartola
Ou ainda:
Cartola FC
Cartola Mascarado

Desambiguação